Cold Spring Township (Missouri)
Cold Spring Township (Illinois)